Reinhard je mužské křestní jméno. Mezi jeho nositele mimo jiné patří:

 Reinhard Divis (* 1975) – rakouský hokejový brankář
 Reinhard Furrer (1940–1995) – německý astronaut
 Reinhard Gehlen (1902–1979) – německý zpravodajec a generál
 Reinhard Heydrich (1904–1942) – nacistický zločinec, jeden z architektů holocaustu a zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava
 Reinhard Marx (* 1953) – římskokatolický kardinál, mnichovsko-freisinský arcibiskup
 Reinhard Selten (1930) – německý ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii
 Reinhard Scheer (1863–1928) – německý admirál
 Reinhard Wolters (1958) – německý historik starověku a klasický archeolog

 jiné významy
 operace Reinhard – německá nacistická operace z let 1942 až 1943 s cílem vyhladit Židy v Generálním gouvernementu

Mužská jména